Чемпіонат світу з футболу серед жінок 1999 — третій чемпіонат світу з футболу серед жінок, що проходив у США з 19 червня по 10 липня 1999 року. Турнір 1999 року залишається єдиним, на якому перемогла команда-господар.

Фінал чемпіонату між збірними США і Китаю відбувся 10 липня на стадіоні «Роуз Боул» в Пасадені й став найбільш відвідуваним жіночим спортивним змаганням в історії з офіційною відвідуваністю в 90 185 осіб. В основний і додатковий час голів забито не було, команда США перемогла в серії пенальті. На матчі також був присутній чинний президент США Білл Клінтон.

Стадіони

Учасники 

На турнір кваліфікувались 16 команд.

Груповий раунд

Група A

Група B

Група C

Група D

Плей-оф

Джерела

Посилання 
 Чемпіонат світу з футболу серед жінок 1999 , FIFA.com 
 Протокол ФІФА (частина 1)  та (частина 2)  

1999 у США
1999 у жіночому футболі